

Geografia 
 Lor  – comune dell'Aisne (Francia)
 Lor  – città dell'oblast' di Volgograd (Russia)
 Lor  – comune della provincia di Syunik (Armenia)

Sigle 
 Lunar orbit rendezvous  – rendez-vous in orbita lunare del programma Apollo

Codici 
 lor – codice ISO 639-3 della lingua téén
 LOR – codice ISO 3166-2:BF della provincia di Loroum (Burkina Faso)
 LOR – codice ISO 3166-2:PE della regione di Loreto (Perù)

Musica 
 LOR  – gruppo musicale rock spagnolo
 Lor  – album discografico dei LOR del 2003
 Lor  – cantante monegasca

Altro 
 Lor (o Lur) – popolo del Lorestan